Max Wertheimer – psicologo ceco
 Principi di unificazione formale di Wertheimer
 Pierre Wertheimer – imprenditore francese
 Stef Wertheimer – industriale e politico israeliano